Le nom Furnas peut désigner :
 Furnas, localité de la commune de Povoação, sur l'île de São Miguel, Açores ;
 Le Comté de Furnas dans le Nebraska.